Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Lukáš Dlouhý e Leander Paes, che hanno battuto in finale 3-6, 6-3, 6-2 Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (campioni)
  Maks Mirny /  Andy Ram (semifinali)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (secondo turno)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (terzo turno)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)
  Travis Parrott /  Filip Polášek (primo turno)
  Ashley Fisher /  Jordan Kerr (primo turno)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)
  Marcelo Melo /  André Sá (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2009
ATP World Tour 2009